Gomringer ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Gomringer (* 1925), Schweizer Schriftsteller
 Nora Gomringer (* 1980), schweizerisch-deutsche Lyrikerin